Fornalutx är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Fornalutx ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Fornalutx är varierad. Havet är nära Fornalutx åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Fornalutx. Runt Fornalutx är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sóller,  km sydväst om Fornalutx. I omgivningarna runt Fornalutx  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna